Nazwisko Hippel może odnosić się do następujących osób:
 Eric von Hippel (ur. 1941), amerykański ekonomista
 Jochen Hippel (ur. 1971), niemiecki muzyk
 Theodor Gottlieb von Hippel:
Theodor Gottlieb von Hippel Młodszy (1775-1843), pruski polityk
 Theodor Gottlieb von Hippel Starszy (1741-1796), pruski pisarz
 Eugen von Hippel (1867-1939), niemiecki lekarz okulista
 Arthur von Hippel (1841-1919), niemiecki lekarz okulista